

Patronyme 

 André Béraud, directeur de la fiction et des longs métrages à la télévision de Radio-Canada ;
 André Béraud (1922-2004) est un joueur de rugby à XIII français ;
 Henri Béraud (1885-1958), écrivain et journaliste français ;
 Jean Béraud (1849-1935), peintre français ;
 Jean-Baptiste Béraud (1772-1833), homme politique français ;
 Laurent Béraud (1703-1777), religieux et physicien français ;
 Luc Béraud (1945-), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 Marcel Béraud (1915-1994), homme politique français ;
 Marie Béraud (1992-), actrice française.
 Mario Béraud (1879-1964), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Marthe Béraud (1884-1943 ?), alias Eva Carrière, médium française ;
 Paul Émilien Béraud (1751-1836), homme politique français ; 
 Romain Béraud (1988-), nageur français spécialisé dans les épreuves de longue distance.

 Jean Béraud-Villars (1893-1979), écrivain, homme d'affaires et grand voyageur français.